La subsomption désigne une relation d'inclusion entre des concepts, dans les logiques de description. Elle correspond à la relation hyponymie–hyperonymie en linguistique, c'est-à-dire deux termes dont le sens de l'un inclut celui de l'autre : la notion d'animal subsume celle de mammifère ; tout mammifère est forcément un animal.

Cette notion est ainsi équivalente à la relation « contient » en logique ensembliste, ou encore « est impliqué par » en logique classique : mammifère implique animal. La relation de subsomption permet de construire un treillis de Galois à partir d'un ensemble d'individus et de propriétés.

Exemples
 Le concept HUMAIN subsume le concept FONCTIONNAIRE .
 Le concept ÉLECTEUR est subsumé par le concept MAJEUR .
 Le concept POMME ROUGE est subsumé par le concept POMME.
 Le concept EXISTANT subsume les concepts PERMANENT et IMPERMANENT.
 Les concepts CAUSALEMENT COMPOSÉ et PRODUIT se subsument mutuellement.

Autre sens

En droit
La subsomption est également une technique de raisonnement juridique suisse et allemande proche du syllogisme.
Elle décrit le cheminement intellectuel qui passe de l'état de fait à la règle de droit.

En philosophie politique 

Karl Marx mobilise le concept de subsomption pour définir la manière dont les relations sociales sont déterminées par les relations de travail.

En logique du discours 
Dans la tradition philosophique indo-tibétaine, la subsomption est utilisée dans les débats afin de clarifier l'un des deux types de cognition valide : l'inférentielle (skt. anumana pramana ; tib. djépak tséma), la seconde étant la cognition valide directe (pratyaksha pramana ; ngoen soum tséma).

Le syllogisme (tib. djorwa), pour être déclaré valide, doit satisfaire à 3 critères indispensables.

Dans les débats monastiques (et laïques aussi, lors de l'exercice des joutes verbales), un exemple didactique est par exemple, l'assertion suivante :

Si l'étudiant en logique a une première connaissance (empirique) que le son est produit, il peut en déduire avec certitude et véracité que le son est impermanent. Car l'assertion remplit les 3 critères selon lesquels :
 la preuve (ici : produit) doit être une propriété du sujet (tchok tcheu) : le son ;
 il faut une subsomption (djé khyap) entre le prédicat (dans l'exemple : impermanent) et la preuve (ici : produit): le prédicat doit subsumer la preuve. Dans notre exemple : ce qui est produit doit être impermanent ;
 et enfin, il faut une contre-subsomption (dok khyap), l'ensemble des non-produits doit subsumer celui des non-impermanents (ou plus clairement : aucun non-produit ne doit pouvoir être impermanent, ou qu'aucun permanent ne puisse être un produit). 
Les 3 critères étant réunis dans ce cas, il s'agit d'une preuve valide concernant un phénomène examiné par inférence logique: l'impermanence (grossière et subtile) du son.

De plus, ces trois critères (propriété du sujet, subsomption et contre-subsomption) sont utilisés pour 3 types généraux de raisons valides qui couvrent tous les phénomènes existants :
 raison valide de nature (rangshin gui tak yangdak) ;
 raison valide d'effet (dré tak yangdak) ;
 et raison valide de non-observation (mamikpé tak yangdak).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

 Logique
 Logique de description
 Terme générique

Liens externes 
 

Logique